Севи (), Сейба — арбан в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва России. Входит в состав Севинского сумона. Население 75 чел.(2007), 9 (2014).

История

География 
Арбан находится на севере республики, по берегу р. Большой Енисей. Единственная улица арбана носит название Енисейская.

Географическое положение 
Расстояние до:

районного центра Туран: 78 км.

республиканского центра Кызыл: 91 км.

Ближайшие населённые пункты 
Хут 28 км, Сыстыг-Хем 44 км.

Климат 
Арбан, как и весь район, находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

Население

Инфраструктура 
Арбан оторван от централизованной системы энергоснабжения, электричество вырабатывается дизелем.

Транспорт 
Поселковые (сельские) дороги, в том числе зимник. Автодорога Севи — Хут. В 2010-х началось строительство Туран — Хут — Севи — Ырбан — Ак-Суг

Водный транспорт.

Примечания

Ссылки 
  Севи на Викимапии
 

Населённые пункты  Пий-Хемского кожууна
Населённые пункты на реке Большой Енисей